Барево може бити:

 Барево (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Барево (Језеро), насељено мјесто у општини Језеро, Република Српска, БиХ